Baškienė ist ein litauischer weiblicher Familienname.

Herkunft 
Der Familienname ist eine Form des  männlichen Familiennamen Baškys (poln. Baszko, Boszko, Boszek, weissr. Башко, deutsch Baschk, Baschke).

Namensträgerinnen 

 Jolanta Baškienė (* 1961),  Politikerin
 Rima Baškienė (* 1960), Politikerin, Seimas-Vizepräsidentin

Einzelnachweise 

Familienname
Litauischer Personenname